

Astronomia
 9069 Hovland – asteroide della fascia principale

Persone
 Carl Hovland – psicologo statunitense
 Even Hovland – calciatore norvegese
 Ronny Hovland, noto come Ares – polistrumentista norvegese
 Stine Hovland – calciatrice norvegese